Un magnat était un membre des familles nobles dominantes dans certains pays (Pologne, Hongrie, Lituanie, etc.). Du latin médiéval magnates, « les grands ».

Par extension, un « magnat » est le nom donné à une personnalité dominante de la vie économique ou de la presse. Voir aussi les termes approchants que sont nabab, vedette, VIP, célébrité, aristocratie, élite.

Toponymie 
 Magnat, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Montboucher.

Cinéma 
 Le Magnat (Il magnate), un film italien de Giovanni Grimaldi sorti en 1973.

Entreprises/Marques 
 Magnat, une entreprise allemande spécialisée dans la sonorisation.

Voir aussi